

Фізика 
 Прискорення — векторна фізична величина, похідна швидкості по часу і за величиною дорівнює зміні швидкості тіла за одиницю часу.
 Прискорення вільного падіння — прискорення, яке отримує тіло, рухаючись під впливом сили тяжіння планети.
 Прискорення розширення Всесвіту — висновок із астрономічних спостережень про те, що швидкість розширення Всесвіту збільшується.

Кінематограф 
 Прискорення — радянський телефільм 1983 року режисера Григорія Кохана.
 Прискорення — південноафрикансько-американський фільм 2015 року.

Інше 
 Прискорення (гасло) — гасло і політичний курс генерального секретаря КПРС Михайла Горбачова.
 Прискорення (комп'ютерна архітектура) — процес для збільшення продуктивності між двома системами що працюють над однією проблемою.

Акселерація 
 Акселерація (антропологія) — прискорення росту і статевого дозрівання дітей і підлітків порівняно з їхніми ровесниками попередніх поколінь.
 Акселерація (біологія) — набагато раніше або прискорене формування якогось органу в період ембріонального розвитку порівняно з іншими органами або зародком у цілому.
 Акселерація (економіка) — дострокове завершення підприємницької угоди; застереження в кредитній угоді у вигляді зобов'язання дострокового погашення позичальником невиплаченої суми у випадку настання конкретних зобов'язань, наприклад, порушення графіка виплати позичальником відсотків.

Джерела 
 Межжеріна Я. О. Акселерація  / ВУЕ
 
 Що таке акселерація  — з сайту «Виховання дітей »
 АКСЕЛЕРАЦІЯ  Фармацевтична енциклопедія
 Акселерація  ЕСУ
Фізіологія людини
Економічна термінологія